Becilla puede referirse a:

Planta
 Nombre vernáculo en parte de Castilla (España) de la planta vicia cracca L.

Lugares
 Becilla de Valderaduey Municipio situado en la vega del río Valderaduey al norte de la provincia de Valladolid (España).